Мала сирена се може односити на : 

Мала сирена (бајка), бајка Ханса Кристијана Андерсена
Мала сирена (филм из 1968), руски филм из 1968.
Мала сирена (филм из 1975), јапански анимирани филм из 1975.
Мала сирена (филм из 1976), чешки филм из 1976. 
Мала сирена (филм из 1989), амерички анимирани филм из 1989.
Мала сирена (цртана серија), америчка анимирана серија из 1992. 
Мала сирена (видео игрица), видео игра из 1991.
Мала сирена (филм из 1992), јапанско-амерички анимирани филм из 1992. 
Мала сирена (филм из 1998), аустралијски анимирани филм из 1998. 
Мала сирена II: Повратак у море, амерички анимирани филм из 2000. 
Мала сирена III: Аријелин почетак, амерички анимирани филм из 2008.
Мала сирена (филм из 2018), амерички филм из 2018.
 Мала сирена (статуа)

Види још 

Сирене (вишезначна одредница)